Сальвадор Альварадо Рубио (, 16 сентября 1880, Кулиакан, Синалоа, Мексика — 10 июня 1924, Паленке, Чьяпас, Мексика) — мексиканский военный деятель и политик, участник Мексиканской революции и Юкатанской войны рас. Во время революции был генералом Конституционной армии под командованием Венустиано Карранса, с 1915 по 1917 год занимал должность губернатора Юкатана. Его именем назван один из муниципалитетов мексиканского штата Синалоа.

Биография 
Родился в небогатой семье, вместе с которой в восьмилетнем возрасте переехал в город Потам, Сонора.

В юности работал портовым грузчиком и помощником аптекаря, затем сумел открыть собственную аптеку и лавку в городе Кананеа. Был членом Либеральной партии Мексики, участвовал в Кананеанской забастовке.

Революционная и общественная деятельность 
К участию в Мексиканской революции присоединился сразу же после её начала 1910 году: с отрядом Франсиско Мадеро участвовал в неудачной атаке на Эрмосильо и затем, спасаясь от расстрела, бежал в Аризону. 

В 1911 году вернулся и присоединился к войскам Хуана Кабрала, где получил звание майора и подполковника. 

В феврале 1913 года отошёл от идей Уэрты и переметнулся к конституционалистам; Венустиано Карранса присвоил ему звание полковника и назначил командующим войсками в центральной части Соноры. 

В 1914 году получил звание генерала, в июле этого же года взял город Гуаймас, но затем был предан и арестован своими же солдатами, которые присоединились к восстанию Хосе Марии Майторены против Каррансы. Находился в заключении до октября 1914 года, когда был освобождён по распоряжению Агуаскальетесского конвента, после чего вновь оказался в войсках Каррансы и служил в Пуэбло и Тласкале.

С 17 марта 1915 года до 1917 года Сальвадор Альварадо занимал пост военного губернатора Юкатана (после свержения губернатора Торибио де-лос-Сантоса войсками Каррансы). 

На этой должности он ввёл несколько социальных реформ: 

 принял пять кодексов, регулирующих основные сферы законодательства в штате;
 наделял бедных крестьян землёй, улучшил социальное положение индейцев-яков, многие из которых до этого фактически находились в рабстве;
 основывал учебные заведения различной направленности;
 ввёл студенческое самоуправление в университетах;
 поддерживал феминисток;
 ввёл сухой закон в штате;
 боролся с проституцией и религиозным фанатизмом.

Считается, что его деятельность способствовала развитию сельского хозяйства и образования в Юкатане.

На посту губернатора он также предпринял несколько военных операций против фактически независимого индейского государства Чан-Санта-Круз в джунглях на юго-востоке Юкатана.

После передачи в 1918 году власти преемнику, Альварадо был назначен военным комендантом всего юго-востока страны, что значительно увеличило не только военное, но и его политическое влияние: он начал рассматриваться как один из возможных кандидатов в президенты.

Политическая деятельность 
В 1919 году он, стремясь начать политическую кампанию по избранию в президенты страны, основал газету Heraldo de México. Однако из-за политических амбиций его отношения с Карранской испортились, и в итоге Альварадо на короткое время заключили в тюрьму, затем он был вынужден отправиться в изгнание в Нью-Йорк. 

Вернувшись в Мексику в 1920 году, начал писать трёхтомную работу «La Reconstrucción de México. Un mensaje a los pueblos de América».

По предложению ставшего президентом Адольфо Уэрты он занял пост министра финансов, на котором находился с июня по ноябрь 1920 года.

В декабре 1923 года Альварадо поддержал Уэрту в его восстании против президента Обрегона: одиннадцать дней оборонял Окотлан, затем через Акапулько бежал в Сан-Франциско и затем в Нью-Йорк, но в скором времени вернулся в Мексику.

В марте 1924 года Альварадо возглавлял войска повстанцев на юго-востоке страны, но был разбит правительственными войсками и с небольшим отрядом сторонников отступил в Гватемалу.

10 июня из-за предательства одного из офицеров попал в засаду и был убит неподалёку от Паленке, штат Чьяпас.

Библиография 
 Paoli Bolio, José Francisco (1984). Yucatán y los orígines del nuevo Estado mexicano: gobierno de Salvador Alvarado, 1915—1918 (Ediciones Era edición). Procedente de Universidad de Texas. ISBN 968-411-115-0.

Примечания 

Персоналии:Мексиканская революция
Генералы Мексики
Губернаторы Юкатана
Министры финансов Мексики‎
Застреленные в Мексике
Революционеры Мексики